Пизарро:
 Писарро, Франсиско (исп. Francisco Pizarro y González) — испанский конкистадор с титулом аделантадо, завоеватель империи инков, основатель города Лима.
 «Пизарро» — боевая машина пехоты, стоящая на вооружении сухопутных войск Испании.